Heping Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Heping Qu (härad i Kina, Tianjin), 
 Heping Qu (härad i Kina, Liaoning), Shenyang Shi, 

Robotskapade Kinaförgreningar